Au feu! (titolo inglese: Fire! Fire!) – cortometraggio del 1903 prodotto dalla Pathé Frères
Fire! Fire! – cortometraggio del 1914 diretto da Jerold T. Hevener
Fire! Fire! – cortometraggio di animazione del 1932 diretto da Ub Iwerks